Jüdel steht für

 Max Jüdel (1845–1910), deutscher Unternehmer und Mäzen

 Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., 1873 gegründetes Unternehmen, heute Teil von Siemens